Alberton (África do Sul)
Alberton (Montana)
Alberton (Victoria)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes